Push It:

 «Push It» (песня Salt-N-Pepa), 1987
 «Push It» (песня Garbage), 1998
 «Push It» (песня Static-X), 1999
 «Push It» (песня Рика Росса), 2006